Министерство информации и телерадиовещания Индии отвечает за разработку и администрирование норм, правил и законов, касающихся информации, радиовещания, прессы и фильмов в Индии. В структуру министерства входит Совет по кино-цензуре.

Мандат 
 Развитие радиовещания и телевидения.
 Импорт и экспорт фильмов.
 Производство и продвижение киноиндустрии.
 Организация кинофестивалей и культурных обменов.
 Распространение информации об Индии за её пределами посредством публикаций вопросов государственной важности.
 Использование межличностной коммуникации и традиционных форм народного искусства для информирования (рекламных кампаний) по вопросам общественного интереса.

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Индии